Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club 1. FC Union Berlin hebben getraind vanaf 1941 (voor zover bekend) tot op heden.

1. FC Union Berlin
Voetbal in Duitsland
Trainers